Boss puede hacer referencia a:

Apellido Boss 
 Hugo Ferdinand Boss (1885–1948), diseñador, fundador de la casa de modas Hugo Boss AG.
 Isaac Boss (1980-), jugador irlandés de rugby.
 Kevin Boss (1984-), jugador estadounidense del equipo de fútbol americano Kansas City Chiefs.
 Lewis Boss (1846–1912), astrónomo estadounidense.
 Benjamin Boss (1880-1970), astrónomo estadounidense, hijo del también astrónomo Lewis Boss.
 Terry Boss (1981-), jugador puertorriqueño de fútbol.
 Paul Böss, Ingeniero hidráuluco alemán que introdujo el concepto de flujo crítico.

Compañías 
 BOSS, fabricante japonés de artículos musicales.
 Hugo Boss AG, casa de modas alemana.
 Boss Hoss, fabricante estadounidense de motocicletas.

Entretenimiento

Cine y televisión 
 Boss (2011), serie de televisión estadounidense protagonizada por Kelsey Grammer.
 My Boss, My Hero (2006), serie de televisión japonesa.
 The Boss of It All (2006), película danesa dirigida por Lars von Trier.
 The Big Boss (1971), película protagonizada por Bruce Lee.

Música 
 BO$$ (2014), un sencillo del quinteto femenino estadounidense Fifth Harmony.
 Bruce Springsteen, cantante estadounidense conocido como The Boss.
 Ross Boss Friedman, músico estadounidense.
 Boss AC, productor y cantante portugués.
 Daddy Yankee, rapero puertorriqueño conocido como The Big Boss.
 El Cartel: The Big Boss (2007), álbum del rapero Daddy Yankee.
 Boss of Me (2000), sencillo de la banda They Might Be Giants y tema principal de la serie Malcolm in the middle.
 She's The Boss (1985), álbum debut del cantante británico Mick Jagger.

Videojuegos 
 Boss Game Studios, estudio estadounidense desarrollador de videojuegos.
 Big Boss, personaje ficticio del videojuego Metal Gear Solid.
 The Boss / Voyevoda, personaje ficticio de la saga Metal Gear Solid.
 Boss o jefe, en numerosos juegos, personaje enemigo al que hay que derrotar para avanzar de nivel o finalizar el juego.

Otros usos 
 Carta «Dear Boss», mensaje recibido en 1888 por la Central News Agency de Londres supuestamente firmado por Jack el Destripador.
 Bharat Operating System Solutions, distribución del sistema operativo GNU/Linux.
 Boss General Catalogue, catálogo estelar compilado por el astrónomo Benjamin Boss.
 Ray Traylor, luchador profesional conocido como Big Boss Man.
 Motor Ford Boss 302, motor de combustión interna creado por Ford.